El término Estación Álamos puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Estación Álamos, del ferrocarril de Argentina;
 a la Estación Álamos, del bus de tránsito rápido de Colombia;
 a la Álamos, una estación del Metrobús de México.
 a la  Estación Álamos, una estación del Transmetro de Guatemala.